Rogatka Warszawska w Radomiu – zabytkowy budynek w Radomiu
 Rogatka Warszawska w Krakowie – dzielnica w Krakowie
 Rogatka Warszawska w Lublinie – osiedle w Lublinie